Уоллес Чейф (, 3 сентября 1927, Кембридж, Массачусетс — 3 февраля 2019) — американский лингвист, исследователь индейских языков (в частности, сенека), представитель когнитивной лингвистики.

Биография 
Окончил Йельский университет (докторская степень — 1958), работал в Калифорнийском университете в Беркли (1962—1986) и в КУ в Санта-Барбаре (1986—1991, с 1991 professor emeritus).

Был женат на лингвисте Марианне Митун, специалисте по индейским языкам и лингвистической типологии.

Направления исследований 
Чейф придерживался когнитивного подхода к языку, считал семантику основным компонентом языка и критиковал порождающую грамматику Ноама Хомского. Труды по языкам коренного населения Америки (преимущественно ирокезским и каддоанским), теории дискурса, отражению в языке эпистемической категории эвиденциальности (сборник под ред. Чейфа и Джоанны Николс, 1986), просодии. Чейф также занимался вопросами на грани языка и внеязыковой действительности (язык и эмоция, язык и музыка, психология и семиотика смеха).

Основные работы 
 1962. «Phonetics, semantics, and language». Language 38.335-344.
 1967. Seneca Morphology and Dictionary. Smithsonian Contributions to Anthropology, vol. 4. Washington: Smithsonian Institution.
 1968. «Idiomaticity as an Anomaly in the Chomskyan Paradigm». Foundations of Language 4.109-127.
 1970. Meaning and the Structure of Language. Chicago: The University of Chicago Press.
 1970. A Semantically Based Sketch of Onondaga. International Journal of American Linguistics, Memoir 25 (Supplement to vol. 36, no. 2).
 1976. «Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics, and point of view». In Li 1976, 25-55.
 1980. The Pear Stories: Cognitive, Cultural, and Linguistic Aspects of Narrative Production. Norwood, NJ: Ablex.
 1988. «Linking Intonation Units in Spoken English». In Haiman and Thompson 1988, 1-27.
 1994. Discourse, Consciousness, and Time: The Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing. Chicago: The University of Chicago Press.
 1996. «Beyond Beads on a String and Branches in a Tree». Conceptual Structure, Discourse, and Language ed. by Adele Goldberg, 49-65. Stanford: Center for the Study of Language and Information.
 2000. «The Interplay of Prosodic and Segmental Sounds in the Expression of Thoughts». Proceedings of the 23rd Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 1997, 389—401.
 2000. «Loci of Diversity and Convergence in Thought and Language». Explorations in Linguistic Relativity ed. by Martin Pütz and Marjolijn H. Verspoor, 101—123. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Переводы на русский язык 
 Чейф У. Л. Значение и структура языка. Пер. с англ. Г. С. Щура, послесл. С. Д. Кацнельсона. — (Языковеды мира) — М.: Прогресс, 1975. (Переиздания: М.: Едиториал УРСС, 2003; 2009.)
 Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М.: Прогресс, 1982.
 Чейф У. Л. Память и вербализация прошлого опыта // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М.: Прогресс, 1983.

Примечания

Ссылки 
 ЧЕЙФ, УОЛЛАС (энциклопедия Кругосвет)
 Сайт Чейфа, включает более полную библиографию, автобиографию

Лингвисты США
Индеанисты
Семасиологи
Фонетисты
Психолингвисты США
Американисты
Выпускники Йельского университета